

Personnes 

 Charlie Chaplin (1889-1977), acteur, réalisateur, scénariste, producteur et compositeur britannique ;
 Charlie Chaplin (?-), chanteur de reggae et de dancehall jamaïcain.

Titres

Cinéma 
 , film réalisé en 1915 par Wallace A. Carlson ;
 , film réalisé en 1934 par Charlie Chaplin ;
 , film réalisé en 1959 par Charlie Chaplin ;
 , film réalisé en 2002 par .

Musique 

 , chanson suédoise sortie en 1977 ;
 , chanson grecque sortie en 1978 ;

Divers 
 Charlie Chaplin Studios, studios américains de cinéma.

Voir aussi